Urodon (syn. Bruchela), genre d'insectes coléoptères de la famille des Anthribidae, sous-famille des Urodontinae.
 Urodon, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae, sous-famille des Faboideae.